

Geografia

Croazia 
 Santa Domenica o Santa Domenica d'Albona – comune (Regione istriana)
 Santa Domenica – frazione del comune di Castellier-Santa Domenica (Regione istriana)

Italia 
 Santa Domenica – frazione di Placanica, comune nella città metropolitana di Reggio Calabria (Calabria)
 Santa Domenica – frazione di Ricadi, comune nella provincia di Vibo Valentia (Calabria)
 Santa Domenica Talao – comune nella provincia di Cosenza (Calabria)
 Santa Domenica Vittoria – comune nella città metropolitana di Messina (Sicilia)

Montenegro 
 Santa Domenica  – isola

Svizzera 
 Santa Domenica – ex comune ora frazione di Rossa, comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)

Persone 
 Santa Domenica di Tropea (260 o 287-303) – martire cristiana
 Santa Maria Domenica Mazzarello (1837-1881) – religiosa italiana

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Domenica